Partner peut désigner :

Economie 

 Partner, ou Associé en français : grade le plus élevé dans les cabinets d'audit et de conseil

Arts et culture

Cinéma 
 Partner, film italien réalisé par Bernardo Bertolucci, sorti en 1968 ;
  film indien réalisé par David Dhawan, sorti en 2007.

Divers 
 le Honda Partner est un véhicule utilitaire de la marque Honda vendu depuis 1996 ;
 le Peugeot Partner est un ludospace de la marque Peugeot, apparu en 1996 ;
 Partner, cheval britannique.

Voir aussi